Эми́ль Оливье́ (): Оливье, Эмиль (1825—1913) — французский политик и государственный деятель, премьер-министр Франции (1869—1870).
 Оливье, Эмиль (1940—2002) — писатель гаитянского происхождения.